Fārūj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fārūj (kommunhuvudort i Iran), Nordkhorasan, 
 Shahrestān-e Fārūj, kommun, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar